Мравниця — населений пункт у Хорватії, в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Дубровачко Примор'є.
 Мравниця — населений пункт у Хорватії, в Шибеницько-Книнській жупанії у складі громади Шибеник.